Змеебо́рец () — тот, кто борется со змеем (змием) или с чудовищем в образе змея; герой мифов о змееборстве.

 Змееборец в славянском фольклоре:
 Добрыня Никитич — победил Змея Горыныча;
 Алёша Попович — победил Тугарина Змея;
 Илья Муромец — Илия-змееборец;
 Михайло Потык — герой северно-русских былин; убил змея, приходившего в могилу жены;
 Никита Кожемяка — убил змея и освободил царевну.

 Змееборец в мифологии:
 Трита Аптья — в индийской мифологии убивает трёхголового Вишварупу с тремя ртами и 6-ю глазами и освобождает коров;
 Траэтаона — в иранской мифологии победитель змея;
 Баво — в африканской мифологии правитель-змееборец;
 Ваагн — в древнеармянской мифологии герой-змееборец;
 Геракл (Геркулес) — в древнегреческой мифологии укротил Лернейскую гидру;
 Кадм — в древнегреческой мифологии основатель Фив в Беотии, убил камнем огромного змея (дракона), охранявшего в том месте источник.

 Змееборец в христианстве:
 Архангел Михаил — в небесной битве побеждающий семиглавого и десятирогого дракона, преследовавшего облечённую в солнце Жену и её младенца (см. Откровение Иоанна Богослова);
 Георгий Победоносец (Святой Георгий; устар. св. Егорий храбрый; Юрий Змееборец; ум. 303) — спас царевну от змея (дракона), см. Чудо Георгия о змие; покровитель Москвы;
 Феодор Тирон (ум. 306) — герой «Сказания о подвигах Фёдора Тиринина»;
 Святой Патрик (IV—V века) — истребил змей в Ирландии.

 Змееборец в других религиях:
 Индра — в ригведийском пантеоне бог-змееборец.
 Митра — бог в иранской мифологии, одним из имен которого было «Змееборец».
 Нехебкау — в древнеегипетском пантеоне бог-змееборец.

См. также 
 Персидский Рустам (Рустем)
 Немецкий Зигурд (Зигфрид)

Примечания